"Fornovo" pode ser
 Fornovo di Taro, comuna italiana da Emília Romagna
 Fornovo San Giovanni, comuna italiana da Lombardia
 Batalha de Fornovo di Taro, batalha da II Guerra Mundial

Desambiguações de topônimos